Förvildad ungdom kan syfta på:

 Förvildad ungdom (film, 1933) – en amerikansk film från 1933 med bland andra James Cagney, originaltitel: The Mayor of Hell
 Förvildad ungdom (film, 1939) – en amerikansk film från 1939 med bland andra Humphrey Bogart, originaltitel: You Can't Get Away With Murder
 Förvildad ungdom (film, 1951) – en västtysk film från 1951, originaltitel: Sündige Grenze
 Förvildad ungdom (film, 1956) – en västtysk film från 1956 med bland andra Horst Buchholz, originaltitel: Die Halbstarken

Se även 
 Vild ungdom – en amerikansk film från 1953 med bland andra Marlon Brando, originaltitel: The Wild One